{{Философ
| имя                  = Жан-Батист Брёне
| оригинал имени       = 
| изображение          = Jean-Baptiste Brenet DSC A095400.jpg
| ширина               = 
| описание изображения = Жан-Батист Брёнена Женевском Салоне книги и прессы 2018
| имя при рождении     = 
| псевдонимы           = 
| дата рождения        = 25.01.1972
| место рождения       = , Франция
| дата смерти          = 
| место смерти         = 
| гражданство          = 
| подданство           = 
| страна               = 
| учёная степень       = Доктор философии
| учёное звание        = Профессор
| альма-матер          = Практическая школа высших исследований
| язык                 = Французский язык
| школа                =
| направление          = 
| период               = 
| интересы             = История философииФилософия средневековьяАрабская философияАверроэсФилософия духаМетафизика
| идеи                 = 
| предшественники      = Alain de Libera
| последователи        = 
| основные работы      = ‘’Averroès l’inquiétant’’‘’Je fantasme - Averroès et l'espace potentiel| премии               = 
| награды              = 
| роспись              = 
| сайт                 = 
| lib                  = 
| викицитатник         = 
| викитека             = 
}}

Жан-Батист Брёне (; , Марсель, Франция) — французский философ, специалист по арабской и латинской философии. Профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (), где преподаёт историю средневековой арабской философии.

 Биография 
Агреже по философии с 1995 года, Жан-Батист Брёне получил докторскую степень по философии в 2002 году в 5-ой секции Практической школы высших исследований (), защитив под руководством Алена де Либера (Alain de Libera) диссертацию на тему «Transferts du sujet. La noétique d'Averroès selon Jean de Jandun».

Он начал свою академическую карьеру в качестве лектора в Университете Париж X-Нантер (Université Paris-Nanterre), затем стал профессором Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (), где до 2019 года руководил Центром GRAMATA (). Является сотрудником исследовательской лаборатории SPHère.

Главная фигура в творчестве Жана-Батиста Брёне — Аверроэс (Ибн Рушд, 1126—1198). Он изучает ее с целью исследования как основных концепций фальсафа (особенно в метафизике, антропологии и философии духа), так и наследия этой «арабской» философии в латинской мысли и, в более широком аспекте, в современной европейской мысли.

В своей книге «Аверроэс тревожащий» (), опубликованной в издательстве Les Belles Lettres в 2015 году, Жан-Батист Брёне на основе психоанализа анализирует мысли андалузского философа, а также расшифровывает факт отказа западной философии от применявшемся в аверроизме понятия ума, согласно которому интеллект человека представляет собой отдельный от тела экземпляр, единый и вечный для всего человечества.

Также в качестве редактора Жан-Батист Брёне руководит совместно с Кристофом Грелларом (Christophe Grellard) проектом «Translatio. Средневековые философии» («Translatio. Philosophies médiévales») в издательстве Vrin.

 Публикации 
Список всех публикаций на персональной странице Жана-Батиста Брёне на сайте Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна

 Книги 
 2003 : Transferts du sujet. La noétique d'Averroès selon Jean de Jandun, Vrin — (ISBN 978-2-71161-653-4) 2007 : Averroès et les averroïsmes juif et latin, Actes du colloque international (Paris, 16-18 juin 2005), Coll. Textes et Études du Moyen Âge, Brepols — (ISBN 978-2-50352-742-0) 2010 : Thomas d’Aquin, Les Créatures spirituelles. Introduction, traduction et notes de Jean-Baptiste Brenet, Paris, Vrin (coll. " Sic et non ") 2013 : Les Possibilités de jonction. Averroès  - Thomas Wylton, De Gruyter — (ISBN 978-3-11031-517-2) 2015 : Averroès l’inquiétant, Les Belles Lettres — (ISBN 978-2-25144-533-5) 2016 : Thomas d’Aquin, L'Âme et le Corps (Somme de Théologie, Ia, q. 75-76), traduction et notes de Jean-Baptiste Brenet, introduction de C. Bazan, Paris, Vrin 2017 : Je fantasme — Averroès et l’espace potentiel, Verdier — (ISBN 978-2-86432-909-1) 2018 : Intellect d’amour (avec Giorgio Agamben), Lagrasse, Verdier 2019 : La Philosophie arabe à l'étude. Sens, limites et défis d’une discipline nouvelle(avec Olga Lizzini), in Studying Arabic Philosophy. Meaning, Limits and Challenges of a Modern Discipline, Paris, Vrin 2019 : Dante et l'Averroïsme (avec Alain de Libera et I. Rosier), Collège de France-Belles Lettres 2020 : Robinson de Guadix (préface de Kamel Daoud), Lagrasse, Verdier 2020 : La matière et l’intellect : Ibn Rushd lecteur d’Alexandre d’Aphrodise, Paris, Vrin Статьи 
 Perfection de la philosophie ou philosophe parfait ? — Jean de Jandun, lecteur d’Averroès, in Recherches de théologie et philosophie médiévales, Vol. 68, No. 2, 2001, pp. 310—348 Les sources et le sens de l’anti-averroïsme de Thomas de Strasbourg, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2006/4 (Tome 90) Thomas d’Aquin pense-t-il ? — Retours sur Hic homo intelligit, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2009/2 (Tome 93) Sujet, objet, pensée personnelle : l’Anonyme de Giele contre Thomas d’Aquin, in Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 2012/1 (Tome 79) Siger de Brabant et la notion d’operans intrinsecum : un coup de maître ?, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2013/1 (Tome 97) Pensée, dénomination extrinsèque et changement chez Averroès — Une lecture d’Aristote, Physique VII, 3, in Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 2015/1 (Tome 82) Переводы 
 1998 : Guillaume d’Auvergne, De l'âme (VII, 1-9), Vrin — (ISBN 978-2-71161-368-7) 2010 : Thomas d’Aquin, Les Créatures spirituelles, 320 pages, Vrin — (ISBN 978-2-71162-266-5) 2013 : Thomas Wylton, L'âme intellective, De Gruyter — (ISBN 978-3-11031-517-2) 2016 : Thomas d’Aquin, L'Âme et le Corps (Somme de théologie, Ia, q. 75-76), 232 pages, Vrin — (ISBN 978-2-71162-688-5) 2018 : Avicenne, Épitre sur les prophéties, 200 pages, Vrin — (ISBN 978-2-71162-774-5)''

Библиография 
 Élisabeth Roudinesco, L’irréductible altérité d’Averroès, in Le Monde, 11 juin 2015
 Élisabeth Roudinesco, Quand Averroès cogite, le monde change, in Le Monde, 23 février 2017

Выступления 
 Pourquoi Averroès a-t-il tant inquiété la pensée médiévale latine?, Cultures d’islam, par Abdennour Bidar, France Culture, 6 septembre 2015
 Théologie et Philosophie chez Averroès, conférence Oratoire du Louvre, 29 novembre 2016
 Averroès : Je fantasme, donc je suis, entretien avec Jean-Baptiste Brenet, " Les chemins de la philosophie ", par Adèle Van Reeth, France-Culture, 10 mars 2017
 Je fantasme. Averroès et l’espace potentiel, entretien avec Jean-Baptiste Brenet, , Cultures d’islam, par Abdennour Bidar, France Culture, 16 avril 2017
 L’intelligence selon Averroès, entretien entre Jean-Baptiste Brenet et Réda Benkirane, Iqbal, 24 avril 2017

Примечания 

Писатели по алфавиту
Эссеисты по алфавиту
Философы XXI века
Эссеисты XXI века
Писатели XXI века
Писатели Франции
Французские писатели
Востоковеды Франции
Доктора философии
Учёные Франции
Философы Франции
Историки Франции
Медиевисты Франции
Педагоги Франции
Профессора Сорбонны
Преподаватели Парижского университета
Преподаватели вузов Франции
Французские писатели XXI века
Писатели Франции XXI века
Психологи Франции
Историки Франции XXI века
Редакторы Франции
Переводчики Франции